Bouligny bezeichnet:

 die Gemeinde Bouligny in der Region Lothringen in Frankreich
 den Asteroiden (23158) Bouligny des Hauptgürtels

Bouligny ist außerdem der Familienname folgender Personen:

 Charles Dominique Joseph Bouligny (1773–1833), US-amerikanischer Politiker
 John Edward Bouligny (1824–1864), US-amerikanischer Politiker